Ловно — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Первомайская волость
 Ловно — озеро в западной части Кольского района Мурманской области